Влади́мир Алекса́ндрович Грачёв () — советский футболист, вратарь.

Воспитанник футбольной школы «Трудовые Резервы» Москва. Начинал играть в команде в группе II (1946—1947). В 1948—1955 годах выступал за московский «Локомотив», провёл в первенстве 116 матчей (плюс два аннулированных).

В 1966—1967 годах — тренер «Торпедо» Люберцы.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК СКИФ  Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва